Лас Кубас има више значења:

 Лас Кубас, Ла Кончуда (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Кубас (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику